Los términos Huya o Hulla pueden referirse a :

Mineralogía
 Hulla, roca sedimentaria orgánica, un tipo de carbón mineral.

Cinematografía
 Hulla (película), película del año 2008.

Personaje
 Huya (noble), noble egipcio que vivió alrededor del año 1350 a. C.

Astronomía
 (38628) Huya, objeto transneptuniano.

Mitología
 Huya (mitología), nombre del dios de las lluvias, entre la gente del pueblo wayúu, de Venezuela y Colombia.